Нове Двори могу бити:

 Нове Двори (Кутна Хора), варошица у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
 Нове Двори (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Нове Двори (Литомјержице), насељено мјесто у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република
 Нове Двори (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република